Bear Lake – comune statunitense situato nello stato della Pennsylvania
 Bear Lake – comune statunitense situato nello stato del Wisconsin